Пятилетка:

В экономике 
 Пятилетка — период, на который осуществлялось и осуществляется централизованное планирование экономики в различных странах, в том числе:
 Пятилетки СССР
 Пятилетки Китая
 Пятилетки Индии
 Пятилетки Южной Кореи
 Пятилетки Бутана

Населённые пункты

Белоруссия 
 Пятилетка — деревня в Смолевичском районе Минской области.

Россия 
 Пятилетка — деревня в Ауструмском сельсовете Иглинского района Башкортостана.
 Пятилетка — село в Надеждинском сельсовете Иглинского района Башкортостана.
 Пятилетка — село в Шебекинском районе Белгородской области.
 Пятилетка — посёлок в Брянском районе Брянской области.
 Пятилетка — деревня в Карачевском районе Брянской области.
 Пятилетка — село в Хасавюртовском районе Дагестана.
 Пятилетка — посёлок в Ягоднинском районе Магаданской области.
 Пятилетка — посёлок в Тогучинском районе Новосибирской области.
 Пятилетка — посёлок в Черепановском районе Новосибирской области.
 Пятилетка — посёлок в Омском районе Омской области.
 Пятилетка — посёлок в Тарском районе Омской области.
 Пятилетка — посёлок в Первомайском районе Оренбургской области.
 Пятилетка — хутор в Дубовском районе Ростовской области.
 Пятилетка — посёлок в Белевском районе Тульской области.

Прочие значения 
 (2122) Пятилетка — малая планета, открытая в 1971 году.
 «Пятилетка» — музыкальная группа.
 Пятилетка — железнодорожная платформа в Самаре.

См. также 
 Пятилетка 2-я
 2-я Пятилетка